Монтекристо де Гереро има више значења:

 Општина Монтекристо де Гереро (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монтекристо де Гереро (Монтекристо де Гереро, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику